LOlimpíada d'escacs de 1990 fou un torneig d'escacs per equips nacionals que se celebrà entre el 16 de novembre i el 4 de desembre de 1990 a Novi Sad, Iugoslàvia (actual Sèrbia). Va ser la vint-i-novena edició oficial de les Olimpíades d'escacs, fou organitzada per la FIDE, i va incloure tant una competició absoluta com una de femenina, així com d'altres esdeveniments destinats a promoure els escacs.

Aquesta vegada, la controvèrsia política va envoltar els Estats Bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) que feia poc que havien declarat la seva independència de la Unió Soviètica i varen voler els seus propis equips propis a l'Olimpíada. Els iugoslaus amfitrions, tanmateix, varen seguir el decret de Moscou i rebutjaren acceptar la seva participació. Malgrat una petició de diversos importants jugadors, no es va permetre que juguessin, cosa que va significar que grans noms com Jaan Ehlvest, Lembit Oll i Aleksei Xírov, i finalment, però no per això menys important, l'excampió del món Mikhaïl Tal no podrien aparèixer a l'Olimpíada.

Torneig obert 
Un total de 108 equips de 106 països diferents varen jugar un torneig per sistema suís a 14 rondes. Per primer cop, el país amfitrió tenia el dret a participar-hi amb dos equips addicionals. Els tres equips de Iugoslàvia varen acabar entre els 30 primers.

En el cas d'empat, els desempats decidir a utilitzar varen ser primer el sistema Buchholz i després per punts de matx.

{| class=wikitable
|+ Torneig obert
! # 
! País 
! Jugadors 
! MitjanaElo 
! Punts 
! Buchholz
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Ivanchuk, Gelfand, Beliavsky, Yusupov, Yudasin, Bareev || 2645 || 39 || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Seirawan, Gulko, Christiansen, Benjamin, Fedorowicz, De Firmian || 2599 || 35½ || 452.5
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Short, Speelman, Nunn, Adams, Chandler, Hodgson || 2604 || 35½ || 450.5
|}
{| class="wikitable collapsible collapsed"
! # 
! País 
! MitjanaElo
! Punts 
! Buchholz 
! MP
|-
| 4 ||  || 2530 || 34½ || || 
|-
| 5 ||  || 2576 || 33 || 460.0 || 
|-
| 6 ||  || 2521 || 33 || 444.0 || 
|-
| 7 ||  || 2526 || 33 || 440.5 || 
|-
| 8 ||  || 2451 || 32½ || 452.0 || 
|-
| 9 ||  || 2549 || 32½ || 451.0 || 
|-
| 10 ||  || 2488 || 32½ || 449.0 || 
|-
| 11 ||  || 2439 || 32½ || 441.5 || 
|-
| 12 ||  || 2561 || 32½ || 435.0 || 
|-
| 13 ||  "B" || 2534 || 32½ || 433.0 || 
|-
| 14 ||  || 2514 || 32 || 451.5 || 
|-
| 15 ||  || 2493 || 32 || 433.0 || 
|-
| 16 ||  || 2533 || 32 || 431.0 || 
|-
| 17 ||  || 2553 || 32 || 427.5 || 
|-
| 18 ||  || 2476 || 32 || 421.5 || 
|-
| 19 ||  || 2463 || 32 || 414.5 || 
|-
| 20 ||  || 2424 || 31½ || 429.5 || 
|-
| 21 ||  || 2443 || 31½ || 427.0 || 
|-
| 22 ||  || 2381 || 31½ || 421.0 || 
|-
| 23 ||  || 2381 || 31½ || 418.5 || 
|-
| 24 ||  || 2449 || 31½ || 416.5 || 
|-
| 25 ||  || 2509 || 31 || 446.0 || 
|-
| 26 ||  "C" || 2506 || 31 || 441.0 || 
|-
| 27 ||  || 2456 || 31 || 436.5 || 
|-
| 28 ||  || 2416 || 31 || 425.0 || 
|-
| 29 ||  || 2439 || 31 || 423.5 || 
|-
| 30 ||  || 2451 || 31 || 418.5 || 
|-
| 31 ||  || 2495 || 31 || 417.0 || 
|-
| 32 ||  || 2483 || 31 || 412.5 || 
|-
| 33 ||  || 2471 || 30½ || 420.5 || 
|-
| 34 ||  || 2454 || 30½ || 415.0 || 
|-
| 35 ||  || 2409 || 30½ || 412.0 || 
|-
| 36 ||  || 2501 || 30 || 427.5 || 
|-
| 37 ||  || 2473 || 30 || 425.0 || 
|-
| 38 ||  || 2498 || 30 || 424.0 || 
|-
| 39 ||  || 2465 || 30 || 417.5 || 
|-
| 40 ||  || 2386 || 30 || 417.0 || 
|-
| 41 ||  || 2376 || 30 || 416.5 || 
|-
| 42 ||  || 2301 || 30 || 391.5 || 
|-
| 43 ||  || 2295 || 29½ || || 
|-
| 44 ||  || 2201 || 29 || 405.5 || 17
|-
| 45 ||  || 2349 || 29 || 405.5 || 14
|-
| 46 ||  || 2370 || 29 || 396.0 || 
|-
| 47 ||  || 2346 || 29 || 394.5 || 
|-
| 48 ||  || 2240 || 29 || 376.0 || 
|-
| 49 ||  || 2450 || 28½ || 427.5 || 
|-
| 50 ||  || 2343 || 28½ || 405.0 || 
|-
| 51 ||  || 2363 || 28½ || 403.5 || 
|-
| 52 ||  || 2329 || 28½ || 403.0 || 
|-
| 53 ||  || 2369 || 28½ || 396.5 || 
|-
| 54 ||  || 2276 || 28½ || 392.0 || 
|-
| 55 ||  || 2411 || 28 || 439.0 || 
|-
| 56 ||  || 2295 || 28 || 397.5 || 
|-
| 57 ||  || 2295 || 28 || 395.5 || 
|-
| 58 ||  || 2256 || 28 || 392.0 || 
|-
| 59 ||  || 2306 || 28 || 391.0 || 
|-
| 60 ||  || 2249 || 28 || 387.5 || 
|-
| 61 ||  || 2230 || 28 || 377.5 || 
|-
| 62 ||  || 2324 || 28 || 377.0 || 
|-
| 63 ||  || 2291 || 27½ || 395.0 || 
|-
| 64 ||  || 2230 || 27½ || 378.5 || 
|-
| 65 ||  || 2235 || 27½ || 372.0 || 
|-
| 66 ||  || 2226 || 27½ || 369.0 || 
|-
| 67 ||  || 2216 || 27 || 383.0 || 
|-
| 68 ||  || 2200 || 27 || 369.5 || 
|-
| 69 ||  || 2259 || 26 || 390.0 || 
|-
| 70 ||  || 2218 || 26 || 384.5 || 
|-
| 71 ||  || 2244 || 26 || 380.5 || 
|-
| 72 ||  || 2241 || 26 || 366.5 || 
|-
| 73 ||  || 2228 || 26 || 362.5 || 
|-
| 74 ||  || 2200 || 26 || 361.5 || 
|-
| 75 ||  || 2230 || 26 || 337.0 || 
|-
| 76 ||  || 2285 || 25½ || 386.0 || 
|-
| 77 ||  || 2235 || 25½ || 378.5 || 
|-
| 78 ||  || 2296 || 25½ || 361.5 || 
|-
| 79 ||  || 2240 || 25 || 381.0 || 
|-
| 80 ||  || 2268 || 25 || 374.5 || 
|-
| 81 ||  || 2203 || 25 || 366.5 || 
|-
| 82 ||  || 2206 || 25 || 346.5 || 
|-
| 83 ||  || 2240 || 24½ || 364.0 || 
|-
| 84 ||  || 2218 || 24½ || 351.5 || 
|-
| 85 ||  || 2213 || 24½ || 350.0 || 
|-
| 86 ||  Líbia || 2201 || 24½ || 345.5 || 
|-
| 87 ||  i  || 2218 || 24 || 362.5 || 11
|-
| 88 ||  || 2209 || 24 || 362.5 || 6
|-
| 89 ||  || 2229 || 24 || 362.0 || 
|-
| 90 ||  || 2209 || 24 || 349.0 || 
|-
| 91 ||  || 2246 || 24 || 345.0 || 
|-
| 92 ||  || 2203 || 24 || 341.0 || 
|-
| 93 ||  || 2201 || 23½ || 358.5 || 
|-
| 94 ||  || 2200 || 23½ || 347.5 || 
|-
| 95 ||  || 2210 || 23½ || 343.0 || 
|-
| 96 ||  || 2204 || 23 || 357.5 || 
|-
| 97 ||  || 2200 || 23 || 326.0 || 
|-
| 98 ||  || 2200 || 22 || 326.5 || 
|-
| 99 ||  || 2200 || 22 || 326.0 || 
|-
| 100 ||  || 2200 || 22 || 323.5 || 
|-
| 101 ||  || 2226 || 22 || 317.0 || 
|-
| 102 ||  || 2200 || 22 || 315.5 || 
|-
| 103 ||  || 2200 || 22 || 282.0 || 
|-
| 104 ||  || 2200 || 21½ || 323.5 || 
|-
| 105 ||  || 2201 || 21½ || 314.0 || 
|-
| 106 ||  Bermuda || 2200 || 21 || || 
|-
| 107 ||  || 2200 || 20 || || 
|-
| 108 ||  || 2201 || 18 || || 
|}

Medalles individuals 
 Tauler 1: Zenón Franco Ocampos  (9/12) i Raül García Paolicchi  (10½/14) = 75.0%
 Tauler 2: Dibyendu Barua  8½ / 11 = 77.3%
 Tauler 3: Egon Brestian  9½ / 12 = 79.2%
 Tauler 4: Roberto Martín del Campo  7½ / 10 = 75.0%
 1r suplent: Satea Husari  6 / 7 = 85.7%
 2n suplent: Iolo Jones  6 / 7 = 85.7%

Torneig femení 
Hi varen participar 65 equips de 63 països. Com en el torneig obert, la competició femenina es varen presentar tres equips de Iugoslàvia, tots ells varen acabar entre els 20 primers. Líban estava registrat però no s'hi va presentar. Els seus primers tres partits varen ser posats com a no compareixença, després varen ser oficialment retirats.

En el cas d'empat, els desempats decidir a utilitzar varen ser primer el sistema Buchholz i després per punts de matx.

Per segona Olimpíada consecutiva, l'equip hongarès va batre la Unió Soviètica, tot i que aquest cop només pel desempat. Un cop més, les tres germanes Polgár (Zsuzsa, Zsófia i Judit) eren a l'equip - i totes elles varen guanyar els seus respectius taulers. La millor actuació individual, tanmateix, va venir de la reserva soviètica Arakhamia que va registrar un perfecte 12/12 de puntuació i un increïble 2935 de performance.

 {| class=wikitable
! # 
! País 
! Jugadores 
! MitjanaELO 
! Punts 
! Buchholz
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Zsuzsa Polgár, Judit Polgár, Zsófia Polgár, Mádl || 2492 || 35 || 344.5
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Chiburdanidze, Gaprindashvili, Galliamova, Arakhamia || 2438 || 35 || 340.5
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Xie Jun, Peng Zhaoqin, Qin Kanying, Wang Lei || 2302 || 29 || 
|}

Classificació de la resta dels equips:
 {| class="wikitable collapsible collapsed" 
! # 
! País
! MitjanaELO 
! Punts 
! Buchholz 
! MP
|-
| 4 ||  || 2258 || 26 || || 
|-
| 5 ||  || 2312 || 25 || || 
|-
| 6 ||  || 2357 || 24½ || || 
|-
| 7 ||  || 2235 || 24 || 351.5 || 
|-
| 8 ||  || 2242 || 24 || 337.0 || 
|-
| 9 ||  || 2275 || 24 || 334.0 || 
|-
| 10 ||  "B" || 2260 || 23½ || 342.5 || 
|-
| 11 ||  || 2248 || 23½ || 328.0 || 
|-
| 12 ||  || 2157 || 23½ || 303.5 || 
|-
| 13 ||  || 2112 || 23½ || 293.5 || 
|-
| 14 ||  || 2257 || 23 || 347.0 || 
|-
| 15 ||  || 2187 || 23 || 332.0 || 
|-
| 16 ||  || 2173 || 23 || 329.5 || 
|-
| 17 ||  || 2225 || 23 || 319.5 || 
|-
| 18 ||  || 2132 || 23 || 308.5 || 
|-
| 19 ||  || 2250 || 22½ || 345.5 || 
|-
| 20 ||  "C" || 2173 || 22½ || 329.5 || 
|-
| 21 ||  || 2000 || 22½ || 322.0 || 
|-
| 22 ||  || 2120 || 22 || 310.0 || 
|-
| 23 ||  || 2032 || 22 || 302.0 || 
|-
| 24 ||  || 2090 || 22 || 296.0 || 
|-
| 25 ||  || 2012 || 22 || 295.0 || 
|-
| 26 ||  || 2102 || 22 || 292.0 || 
|-
| 27 ||  || 2198 || 21½ || 319.5 || 
|-
| 28 ||  || 2133 || 21½ || 310.5 || 
|-
| 29 ||  || 2073 || 21½ || 299.5 || 
|-
| 30 ||  || 2022 || 21½ || 298.0 || 
|-
| 31 ||  || 2073 || 21½ || 295.5 || 
|-
| 32 ||  || 2150 || 21 || 312.0 || 
|-
| 33 ||  || 2040 || 21 || 305.0 || 
|-
| 34 ||  || 2063 || 21 || 252.0 || 
|-
| 35 ||  || 2000 || 20½ || 312.0 || 
|-
| 36 ||  || 2055 || 20½ || 289.0 || 
|-
| 37 ||  || 2042 || 20½ || 286.0 || 
|-
| 38 ||  || 2047 || 20½ || 275.5 || 
|-
| 39 ||  || 2005 || 20 || 297.0 || 
|-
| =40 ||  || 2000 || 20 || 278.5 || 13
|-
| =40 ||  || 2000 || 20 || 278.5 || 13
|-
| 42 ||  || 2032 || 20 || 276.5 || 
|-
| 43 ||  || 2000 || 20 || 269.5 || 
|-
| 44 ||  || 2000 || 20 || 264.0 || 
|-
| 45 ||  || 2007 || 20 || 262.0 || 
|-
| 46 ||  || 2050 || 19½ || 288.0 || 
|-
| 47 ||  || 2048 || 19½ || 275.0 || 
|-
| 48 ||  || 2003 || 19½ || 274.5 || 
|-
| 49 ||  || 2002 || 19½ || 262.5 || 
|-
| 50 ||  || 2000 || 19½ || 221.5 || 
|-
| 51 ||  || 2000 || 19 || 282.5 || 
|-
| 52 ||  || 2003 || 19 || 270.5 || 
|-
| 53 ||  || 2000 || 19 || 227.0 || 
|-
| 54 ||  || 2063 || 18½ || 286.0 || 
|-
| 55 ||  || 2000 || 18½ || 277.0 || 
|-
| 56 ||  || 2003 || 18 || || 
|-
| 57 ||  || 2000 || 17½ || 261.5 || 
|-
| 58 ||  || 2005 || 17½ || 236.5 || 
|-
| 59 ||  || 2000 || 17½ || 223.0 || 
|-
| 60 ||  || 2000 || 15½ || 219.0 || 
|-
| 61 ||  || 2000 || 15½ || 201.0 || 
|-
| 62 ||  || 2000 || 15 || || 
|-
| 63 ||  || 2000 || 14½ || || 
|-
| 64 ||  || 2000 || 11½ || || 
|-
| 65 ||  || 2000 || 10 || || 
|}

Medalles individuals 
 Índex d'actuació:  Ketevan Arakhamia 2935 
 Tauler 1:  Zsuzsa Polgár 11½ / 14 = 82.1%
 Tauler 2:  Judit Polgár 10 / 13 = 76.9%
 Tauler 3:  Zsófia Polgár 11½ / 13 = 88.5%
 Reserva:  Ketevan Arakhamia 12 / 12 = 100.0%

Referències

Enllaços externs 

1990
Escacs a Iugoslàvia
Escacs
1990